Minatitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Minatitlán, ort, Veracruz, 
 Minatitlán, Colima, ort, 
 Minatitlán kommun, Colima, 
 Minatitlán kommun, Veracruz, 
 Minatitlán, Puebla, ort, Ixtacamaxtitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar